Anything Can Happen in the Next Half Hour — третій EP британського рок-гурту Enter Shikari.

Список композицій 
 Jonny Sniper – 3:33
 Anything Can Happen in the Next Half Hour – 4:31

Джерела 
Anything Can Happen in the Next Half Hour 

Альбоми Enter Shikari
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми